Дневник крестокрада — история о жуликах, специализирующихся на религиозных махинациях.
  Дневник крестокрада  — роман на армянском языке, написанный Раффи в 1890 году
  Дневник крестокрада  — одноименный армянский фильм 2010 года, по тому же сюжету